Piotr Pawlak (ur. 1966) – polski gitarzysta
 Piotr Pawlak (ur. 1965) – polski koszykarz
 Piotr Ryszard Pawlak (ur. 1998) – polski pianista
  – polski zootechnik